Села:
 Плавещина — Дніпропетровська область, Петриківський район
 Плавещина — Дніпропетровська область, Царичанський район